Краб-стригун:
 Обыкновенный краб-стригун, или краб-стригун опилио ().
 Японский краб-стригун, или красный краб-стригун ().

См. также 
 Стригун